Il singolare  dell'Orbetello Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Filippo Volandri era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Roberto Bautista-Agut ha battuto in finale Dušan Lajovic 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Roberto Bautista-Agut (Campione)
 Matteo Viola (semifinali)
 Peter Polansky (secondo turno)
 Facundo Bagnis (primo turno)

  Gianluca Naso (quarti di finale)
  Yannick Mertens (primo turno)
  Simone Vagnozzi (secondo turno)
  Pedro Sousa (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Orbetello Challenger 2012